Chassignolles est le nom de deux  communes françaises : 
 Chassignolles, dans l'Indre
 Chassignolles, dans la Haute-Loire